Арсенаты — соли мышьяковой кислоты H3AsO4. По химическим свойствам напоминают фосфаты. В воде растворимы только арсенаты щелочных металлов и аммония.

Кристаллические бесцветные вещества. Известны ортоарсенаты (M3AsO4, часто существуют в виде кислых или основных солей, например, KH2AsO4), пироарсенаты (или диарсенаты, M4As2O7, известны только для натрия, магния и бария), триарсенаты (M5As3O10, известны для натрия и калия), метаарсенаты (MAsO3, с полимерным анионом). Структурные аналоги фосфатов.

Различные арсенаты в большей или меньшей степени ядовиты. Используются в основном для производства антисептиков и инсектицидов, а также красок, предохраняющих от гниения. Арсенат кобальта, представляющий собой розовый порошок, также используется в производстве керамики.

Качественная реакция на арсенат-ион:

 ,
в результате которой образуется в виде характерный осадок арсената серебра(I):

Токсичность 
Все арсенаты — яды и канцерогены.

Примеры

Арсенаты 
 Арсенат аммония
 Арсенат калия
 Арсенат натрия
 Арсенат ртути(I)
 Арсенат ртути(II)
 Арсенат аммония-кальция

Гидроарсенаты 
 Гидроарсенат калия
 Гидроарсенат магния
 Гидроарсенат олова(II)
 Гидроарсенат ртути(I,II)
 Гидроарсенат ртути(II)

Метаарсенаты 
 Метаарсенат калия
 Метаарсенит калия

Тиоарсенаты 
 Дитиоарсенат натрия
 Монотиоарсенат натрия

Примечания